En la mitología griega, Prónoe (Προνόη, «previsión») es el nombre de varios personajes:

 Prónoe (hija de Asopo), madre de Foco por Poseidón, según un escoliasta sobre la Ilíada de Homero.
 Prónoe (hija de Forbo), hija de Forbo y esposa del héroe epónimo Etolo.
 Prónoe (hija de Melampo), hija de Melampo y célebre profetisa.
 Prónoe (Licia), una náyade de Licia que conquistó a Cauno.
 Prónoe (madre de Laso), madre del troyano Laso, muerto a manos de Podalirio durante la guerra de Troya.
 Prónoe (Nereida), una de las Nereidas.